Трамошња може да се односи на:

 Горња Трамошња, насеље у општини Оштра Лука, Република Српска, БиХ
 Доња Трамошња, насеље у општини Оштра Лука, Република Српска, БиХ